Nitz steht für:
 Nitz, Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz

NITZ steht für:
 Network Identity and Time Zone, eine Mobilfunknetzfunktion, die die Uhrzeit überträgt

Nitz ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Nitz (* 1957), deutscher Komponist, Autor und Jazzmusiker
 Barbara Nitz (2013 promoviert), deutsche Biologin
 Dagobert Nitz (* 1929), deutscher Nuklearmediziner und Stifter
 Egon Nitz (1934–2011), deutscher Offizier
 Emil Nitz (1888–1952), deutscher Funktionshäftling im KZ Neuengamme
 Hans-Jürgen Nitz (1929–2001), deutscher Geograph
 Hermann Nitz (1881–1965), deutscher Buchbinder
 Hieronymus Nitz (1928–2020), deutscher Benediktinerabt
 Inga Nitz (* 1979), deutsche Politikerin (Die Linke), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, siehe Inga Köstner
 Jürgen Nitz (1927–2009), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Journalist
 Karl Nitz (1932–2020), deutscher Judoka
 Leonard Nitz (* 1956), US-amerikanischer Bahnradsportler
 Rolf Nitz (* 1960), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Sabine Nitz-Spatz (1956–1997), deutsche Politikerin (AL, Grüne), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Thomas Nitz (* 1960), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern